La Copa de Suiza es un torneo de fútbol, organizado anualmente desde 1926 y organizado por la Asociación Suiza de Fútbol. Desde 2003 a 2008 fue llamada Copa Swisscom, gracias al patrocinio de dicha empresa.

El equipo campeón clasifica a la cuarta ronda de clasificación de la Liga Europa de la UEFA.

Finales de Copa

Títulos por club

Véase también 
 Superliga Suiza
 Fútbol en Suiza
 Selección de fútbol de Suiza
 Anexo:Estadios de fútbol de Suiza

Referencias

Enlaces externos 
 Campeones de la Copa Suiza - RSSSF «Consultado el 28 de junio de 2010»

Campeonatos de fútbol entre clubes de Suiza
Suiza